Ашротт () — немецкая фамилия.

  — немецкий промышленник и банкир.
 Ашротт, Пауль Феликс — немецкий юрист и публицист.

Примечания